Di seguito una lista di asteroidi dal numero 166001 al 167000 con data di scoperta e scopritore.

166001-166100 

|-
| 166001 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166002 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166003 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166004 - ||  || 14 gennaio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 166005 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166006 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166007 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166008 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166009 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166010 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166011 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166012 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166013 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166014 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166015 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166016 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166017 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166018 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166019 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166020 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166021 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166022 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166023 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166024 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166025 - ||  || 12 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 166026 - ||  || 12 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 166027 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166028 Karikókatalin ||  || 11 gennaio 2002 || Sárneczky, K., Heiner, Z.
|-
| 166029 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166030 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166031 - ||  || 20 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 166032 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166033 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166034 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166035 - ||  || 22 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166036 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166037 - ||  || 25 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 166038 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 166039 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 166040 - ||  || 6 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 166041 - ||  || 5 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 166042 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166043 - ||  || 8 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 166044 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166045 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166046 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166047 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 166048 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 166049 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 166050 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166051 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166052 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166053 - ||  || 11 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 166054 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 166055 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 166056 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 166057 - ||  || 12 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 166058 - ||  || 12 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 166059 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166060 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166061 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166062 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166063 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166064 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166065 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166066 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166067 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166068 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166069 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166070 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166071 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166072 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166073 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166074 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166075 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166076 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166077 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166078 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166079 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166080 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166081 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166082 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166083 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166084 - ||  || 8 febbraio 2002 || Roe, J. M.
|-
| 166085 - ||  || 12 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 166086 - ||  || 12 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 166087 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166088 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166089 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166090 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166091 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166092 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166093 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166094 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166095 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166096 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166097 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166098 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 166099 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166100 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|}

166101-166200 

|-
| 166101 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166102 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166103 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166104 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166105 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166106 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166107 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166108 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166109 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166110 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166111 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166112 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166113 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166114 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166115 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166116 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166117 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166118 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166119 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166120 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166121 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166122 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166123 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166124 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 166125 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 166126 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 166127 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 166128 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166129 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166130 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166131 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 166132 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 166133 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 166134 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 166135 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166136 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166137 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166138 - ||  || 15 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166139 - || 2002 DZ || 16 febbraio 2002 || Jeon, Y.-B., Lee, B.-C.
|-
| 166140 - ||  || 20 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 166141 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 166142 - || 2002 EZ || 5 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166143 - ||  || 9 marzo 2002 || Bohyunsan
|-
| 166144 - ||  || 7 marzo 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 166145 - ||  || 10 marzo 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 166146 - ||  || 14 marzo 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 166147 - ||  || 5 marzo 2002 || NEAT
|-
| 166148 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 166149 - ||  || 5 marzo 2002 || NEAT
|-
| 166150 - ||  || 6 marzo 2002 || NEAT
|-
| 166151 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166152 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 166153 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 166154 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166155 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166156 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166157 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166158 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166159 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 166160 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 166161 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 166162 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166163 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166164 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166165 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166166 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166167 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 166168 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 166169 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 166170 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166171 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166172 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166173 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166174 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166175 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166176 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166177 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166178 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166179 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166180 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166181 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166182 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166183 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166184 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 166185 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 166186 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166187 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166188 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166189 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166190 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166191 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166192 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166193 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166194 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166195 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166196 - ||  || 11 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 166197 - ||  || 9 marzo 2002 || NEAT
|-
| 166198 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 166199 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 166200 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|}

166201-166300 

|-
| 166201 - ||  || 11 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 166202 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 166203 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166204 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 166205 - ||  || 12 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 166206 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166207 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166208 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 166209 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166210 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 166211 - ||  || 14 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 166212 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 166213 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 166214 - ||  || 13 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 166215 - ||  || 14 marzo 2002 || NEAT
|-
| 166216 - ||  || 14 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 166217 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 166218 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 166219 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 166220 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 166221 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166222 - ||  || 20 marzo 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 166223 - ||  || 23 marzo 2002 || Tenagra II
|-
| 166224 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166225 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166226 - ||  || 16 marzo 2002 || NEAT
|-
| 166227 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166228 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166229 Palanga ||  || 17 marzo 2002 || Cernis, K.
|-
| 166230 - ||  || 17 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 166231 - ||  || 18 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 166232 - ||  || 19 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 166233 - ||  || 20 marzo 2002 || NEAT
|-
| 166234 - ||  || 20 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 166235 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166236 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166237 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166238 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166239 - ||  || 31 marzo 2002 || NEAT
|-
| 166240 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 166241 - ||  || 15 aprile 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 166242 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 166243 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 166244 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 166245 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 166246 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 166247 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 166248 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 166249 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 166250 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 166251 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 166252 - ||  || 13 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 166253 - ||  || 15 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 166254 - ||  || 1 aprile 2002 || NEAT
|-
| 166255 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 166256 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 166257 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 166258 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 166259 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 166260 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 166261 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 166262 - ||  || 8 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 166263 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 166264 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 166265 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 166266 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 166267 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 166268 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 166269 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 166270 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 166271 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 166272 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 166273 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 166274 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 166275 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 166276 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 166277 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 166278 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 166279 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 166280 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 166281 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 166282 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 166283 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 166284 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 166285 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 166286 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 166287 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 166288 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 166289 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 166290 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 166291 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 166292 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 166293 - ||  || 18 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 166294 - ||  || 18 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 166295 - ||  || 3 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 166296 - ||  || 3 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 166297 - ||  || 5 maggio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 166298 - ||  || 6 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 166299 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 166300 - ||  || 4 maggio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|}

166301-166400 

|-
| 166301 - ||  || 8 maggio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 166302 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166303 - ||  || 5 maggio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 166304 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 166305 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166306 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166307 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166308 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166309 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166310 - ||  || 7 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 166311 - ||  || 7 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 166312 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166313 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166314 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166315 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166316 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166317 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166318 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166319 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166320 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166321 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166322 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166323 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166324 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166325 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166326 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166327 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166328 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166329 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166330 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166331 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166332 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166333 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166334 - ||  || 12 maggio 2002 || NEAT
|-
| 166335 - ||  || 6 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166336 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 166337 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 166338 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 166339 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 166340 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166341 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166342 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166343 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 166344 - ||  || 10 maggio 2002 || NEAT
|-
| 166345 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 166346 - ||  || 14 maggio 2002 || NEAT
|-
| 166347 - ||  || 17 maggio 2002 || NEAT
|-
| 166348 - ||  || 18 maggio 2002 || NEAT
|-
| 166349 - ||  || 19 maggio 2002 || Needville
|-
| 166350 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166351 - ||  || 28 maggio 2002 || NEAT
|-
| 166352 - ||  || 27 maggio 2002 || NEAT
|-
| 166353 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166354 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166355 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 166356 - ||  || 30 maggio 2002 || NEAT
|-
| 166357 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 166358 - ||  || 1 giugno 2002 || NEAT
|-
| 166359 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 166360 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 166361 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 166362 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 166363 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 166364 - ||  || 2 giugno 2002 || NEAT
|-
| 166365 - ||  || 2 giugno 2002 || NEAT
|-
| 166366 - ||  || 3 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 166367 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 166368 - ||  || 7 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 166369 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 166370 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 166371 - ||  || 10 giugno 2002 || Broughton, J.
|-
| 166372 - ||  || 11 giugno 2002 || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
| 166373 - ||  || 3 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 166374 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 166375 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 166376 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 166377 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 166378 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 166379 - ||  || 11 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 166380 - ||  || 11 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 166381 - ||  || 12 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 166382 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 166383 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 166384 - ||  || 11 giugno 2002 || NEAT
|-
| 166385 - ||  || 24 giugno 2002 || NEAT
|-
| 166386 - ||  || 8 luglio 2002 || Klet
|-
| 166387 - ||  || 10 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 166388 - ||  || 10 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 166389 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 166390 - ||  || 1 luglio 2002 || NEAT
|-
| 166391 - ||  || 3 luglio 2002 || NEAT
|-
| 166392 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 166393 - ||  || 3 luglio 2002 || NEAT
|-
| 166394 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 166395 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 166396 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 166397 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 166398 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 166399 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 166400 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|}

166401-166500 

|-
| 166401 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 166402 - ||  || 4 luglio 2002 || Spacewatch
|-
| 166403 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 166404 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 166405 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 166406 - ||  || 14 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 166407 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 166408 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 166409 - || 2002 OP || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 166410 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 166411 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 166412 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 166413 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 166414 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 166415 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 166416 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 166417 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 166418 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 166419 - ||  || 29 luglio 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 166420 - ||  || 23 luglio 2002 || NEAT
|-
| 166421 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 166422 - ||  || 5 agosto 2002 || Ball, L.
|-
| 166423 - ||  || 5 agosto 2002 || Broughton, J.
|-
| 166424 - ||  || 3 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166425 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166426 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166427 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166428 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166429 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166430 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166431 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166432 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166433 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166434 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166435 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166436 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166437 - ||  || 5 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 166438 - ||  || 6 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 166439 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166440 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166441 - ||  || 7 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166442 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166443 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166444 - ||  || 11 agosto 2002 || Needville
|-
| 166445 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 166446 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 166447 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 166448 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 166449 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 166450 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 166451 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 166452 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 166453 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166454 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166455 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166456 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166457 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166458 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 166459 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 166460 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 166461 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 166462 - ||  || 14 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166463 - ||  || 14 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166464 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 166465 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 166466 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 166467 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166468 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 166469 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 166470 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 166471 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 166472 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 166473 - ||  || 15 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 166474 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 166475 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 166476 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 166477 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 166478 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 166479 - ||  || 13 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 166480 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 166481 - ||  || 15 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 166482 - ||  || 15 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 166483 - ||  || 15 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 166484 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166485 - ||  || 14 agosto 2002 || McNaught, R. H.
|-
| 166486 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166487 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 166488 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 166489 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 166490 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 166491 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 166492 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 166493 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166494 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166495 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166496 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166497 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166498 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166499 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166500 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|}

166501-166600 

|-
| 166501 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166502 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166503 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166504 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166505 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166506 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166507 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166508 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166509 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166510 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166511 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166512 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166513 - ||  || 31 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 166514 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 166515 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166516 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166517 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166518 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166519 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166520 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166521 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166522 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166523 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166524 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166525 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 166526 - || 2002 RK || 2 settembre 2002 || Kušnirák, P., Pravec, P.
|-
| 166527 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166528 - ||  || 1 settembre 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 166529 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166530 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166531 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166532 - ||  || 4 settembre 2002 || Clingan, R.
|-
| 166533 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 166534 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 166535 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 166536 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 166537 - ||  || 4 settembre 2002 || Kušnirák, P.
|-
| 166538 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 166539 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 166540 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 166541 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 166542 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 166543 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 166544 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 166545 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 166546 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 166547 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 166548 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 166549 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 166550 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166551 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 166552 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 166553 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 166554 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 166555 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 166556 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 166557 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 166558 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 166559 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 166560 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 166561 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 166562 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 166563 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 166564 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 166565 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 166566 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 166567 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 166568 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 166569 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 166570 Adolfträger ||  || 8 settembre 2002 || KLENOT
|-
| 166571 - ||  || 3 settembre 2002 || CINEOS
|-
| 166572 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 166573 - ||  || 8 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166574 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166575 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166576 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166577 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166578 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166579 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166580 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166581 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166582 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166583 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166584 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166585 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166586 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166587 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166588 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166589 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166590 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166591 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166592 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 166593 - ||  || 13 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 166594 - ||  || 13 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 166595 - ||  || 14 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 166596 - ||  || 14 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 166597 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166598 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166599 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166600 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|}

166601-166700 

|-
| 166601 - ||  || 13 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 166602 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166603 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166604 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166605 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166606 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166607 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166608 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166609 - ||  || 10 settembre 2002 || Wrightwood
|-
| 166610 - ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 166611 - ||  || 1 settembre 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 166612 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166613 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166614 Zsazsa ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166615 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166616 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166617 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166618 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166619 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166620 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166621 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166622 Sebastien ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166623 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166624 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166625 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166626 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166627 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166628 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166629 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166630 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166631 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166632 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166633 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166634 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166635 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166636 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 166637 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166638 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166639 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 166640 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 166641 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 166642 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 166643 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 166644 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 166645 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 166646 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 166647 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 166648 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166649 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 166650 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 166651 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166652 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166653 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166654 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166655 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166656 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166657 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166658 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166659 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166660 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166661 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166662 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166663 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166664 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166665 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 166666 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166667 - ||  || 2 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 166668 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 166669 - ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 166670 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166671 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166672 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 166673 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166674 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166675 - ||  || 2 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 166676 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166677 - ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 166678 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 166679 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166680 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166681 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166682 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166683 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166684 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166685 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166686 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166687 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166688 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166689 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 166690 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166691 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166692 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166693 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166694 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166695 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166696 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166697 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166698 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166699 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166700 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|}

166701-166800 

|-
| 166701 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166702 - ||  || 11 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166703 - ||  || 12 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166704 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166705 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166706 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166707 - ||  || 5 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 166708 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166709 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166710 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166711 - ||  || 10 ottobre 2002 || Bickel, W.
|-
| 166712 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166713 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166714 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166715 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166716 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166717 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166718 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166719 - ||  || 8 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 166720 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 166721 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 166722 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166723 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166724 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 166725 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166726 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166727 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166728 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166729 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166730 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166731 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166732 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166733 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166734 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166735 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166736 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166737 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166738 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166739 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166740 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166741 - ||  || 11 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166742 - ||  || 11 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166743 - ||  || 11 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166744 - ||  || 12 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166745 Pindor ||  || 4 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 166746 Marcpostman ||  || 4 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 166747 Gordonrichards ||  || 4 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 166748 Timrayschneider ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 166749 Sesar ||  || 10 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 166750 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166751 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166752 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166753 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166754 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166755 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166756 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166757 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166758 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166759 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166760 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166761 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166762 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166763 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166764 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 166765 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 166766 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 166767 - ||  || 31 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 166768 - || 2002 VA || 1 novembre 2002 || Pla D'Arguines
|-
| 166769 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 166770 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 166771 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 166772 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166773 - ||  || 2 novembre 2002 || NEAT
|-
| 166774 - ||  || 4 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 166775 - ||  || 4 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 166776 - ||  || 4 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 166777 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166778 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166779 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166780 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166781 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166782 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166783 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166784 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166785 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 166786 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 166787 - ||  || 8 novembre 2002 || McClusky, J. V.
|-
| 166788 - ||  || 5 novembre 2002 || NEAT
|-
| 166789 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166790 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 166791 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166792 - ||  || 5 novembre 2002 || NEAT
|-
| 166793 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 166794 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 166795 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 166796 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 166797 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166798 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166799 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 166800 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|}

166801-166900 

|-
| 166801 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 166802 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 166803 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 166804 - ||  || 7 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 166805 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166806 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166807 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166808 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166809 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166810 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166811 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166812 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166813 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166814 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166815 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166816 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 166817 - ||  || 11 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 166818 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166819 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166820 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166821 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166822 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 166823 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 166824 - ||  || 13 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166825 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 166826 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 166827 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166828 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166829 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166830 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166831 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 166832 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 166833 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 166834 - ||  || 13 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166835 - ||  || 12 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 166836 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166837 - ||  || 12 novembre 2002 || NEAT
|-
| 166838 - ||  || 12 novembre 2002 || NEAT
|-
| 166839 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 166840 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 166841 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 166842 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166843 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166844 - ||  || 14 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166845 - ||  || 14 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166846 - ||  || 13 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 166847 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 166848 - ||  || 12 novembre 2002 || NEAT
|-
| 166849 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 166850 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 166851 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 166852 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 166853 - ||  || 25 novembre 2002 || NEAT
|-
| 166854 - ||  || 25 novembre 2002 || NEAT
|-
| 166855 - ||  || 27 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 166856 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 166857 - || 2002 XE || 1 dicembre 2002 || Ball, L.
|-
| 166858 - || 2002 XL || 1 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 166859 - ||  || 1 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 166860 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 166861 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 166862 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 166863 - ||  || 5 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 166864 - ||  || 5 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 166865 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 166866 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 166867 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 166868 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 166869 - ||  || 9 dicembre 2002 || Spacewatch
|-
| 166870 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 166871 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 166872 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 166873 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 166874 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 166875 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 166876 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 166877 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 166878 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 166879 - ||  || 11 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 166880 - ||  || 13 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 166881 - ||  || 12 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 166882 - ||  || 14 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 166883 - ||  || 14 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 166884 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 166885 - ||  || 28 dicembre 2002 || Clingan, R.
|-
| 166886 Ybl ||  || 25 dicembre 2002 || Sárneczky, K.
|-
| 166887 - ||  || 28 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 166888 - ||  || 28 dicembre 2002 || Spacewatch
|-
| 166889 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 166890 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 166891 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 166892 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 166893 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 166894 - ||  || 27 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 166895 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 166896 - ||  || 2 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 166897 - ||  || 2 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 166898 - ||  || 2 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 166899 - ||  || 1 gennaio 2003 || McClusky, J. V.
|-
| 166900 - ||  || 2 gennaio 2003 || LINEAR
|}

166901-167000 

|-
| 166901 - ||  || 3 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 166902 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 166903 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 166904 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 166905 - ||  || 11 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 166906 - ||  || 12 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 166907 - ||  || 13 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 166908 - ||  || 13 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 166909 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 166910 - ||  || 30 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 166911 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 166912 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 166913 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 166914 - ||  || 1 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 166915 - ||  || 28 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 166916 - ||  || 5 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 166917 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 166918 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 166919 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 166920 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 166921 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 166922 - ||  || 28 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 166923 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 166924 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 166925 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 166926 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 166927 - ||  || 3 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 166928 - ||  || 1 aprile 2003 || NEAT
|-
| 166929 - ||  || 9 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 166930 - ||  || 8 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 166931 - || 2003 HQ || 20 aprile 2003 || NEAT
|-
| 166932 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 166933 - ||  || 24 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 166934 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 166935 - ||  || 26 aprile 2003 || NEAT
|-
| 166936 - ||  || 26 aprile 2003 || NEAT
|-
| 166937 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 166938 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 166939 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 166940 - ||  || 28 aprile 2003 || NEAT
|-
| 166941 - ||  || 28 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 166942 - ||  || 30 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 166943 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 166944 Seton ||  || 25 aprile 2003 || Kumar, P.
|-
| 166945 - ||  || 24 aprile 2003 || NEAT
|-
| 166946 - ||  || 2 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 166947 - ||  || 2 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 166948 - ||  || 2 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 166949 - ||  || 5 maggio 2003 || CSS
|-
| 166950 - ||  || 8 maggio 2003 || NEAT
|-
| 166951 - ||  || 23 maggio 2003 || Broughton, J.
|-
| 166952 - ||  || 26 maggio 2003 || NEAT
|-
| 166953 - ||  || 25 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 166954 - ||  || 2 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 166955 - ||  || 26 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 166956 - ||  || 27 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 166957 - ||  || 28 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 166958 - ||  || 28 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 166959 - ||  || 29 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 166960 - || 2003 NS || 1 luglio 2003 || NEAT
|-
| 166961 - ||  || 2 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 166962 - ||  || 1 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 166963 - ||  || 3 luglio 2003 || Broughton, J.
|-
| 166964 - ||  || 4 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 166965 - ||  || 8 luglio 2003 || NEAT
|-
| 166966 - ||  || 21 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 166967 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 166968 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 166969 - ||  || 22 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 166970 - ||  || 22 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 166971 - ||  || 21 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 166972 - ||  || 22 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 166973 - ||  || 24 luglio 2003 || Broughton, J.
|-
| 166974 - ||  || 24 luglio 2003 || OAM
|-
| 166975 - ||  || 25 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 166976 - ||  || 27 luglio 2003 || Broughton, J.
|-
| 166977 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 166978 - ||  || 28 luglio 2003 || Broughton, J.
|-
| 166979 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 166980 - ||  || 23 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 166981 - ||  || 30 luglio 2003 || NEAT
|-
| 166982 - ||  || 28 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 166983 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 166984 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 166985 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 166986 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 166987 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 166988 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 166989 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 166990 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 166991 - || 2003 PY || 1 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 166992 - ||  || 1 agosto 2003 || NEAT
|-
| 166993 - ||  || 1 agosto 2003 || NEAT
|-
| 166994 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 166995 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 166996 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 166997 - ||  || 4 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 166998 - ||  || 4 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 166999 - ||  || 1 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 167000 - ||  || 1 agosto 2003 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0166001